Abendstraße 16 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Abendstraße 16 (Magdeburg), denkmalgeschützte Scheune in Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Abendstraße 16 (Wanzleben-Börde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wanzleben-Börde #Hohendodeleben